Albrecht VI van Oostenrijk (1418-1463), mede-aartshertog van Oostenrijk (1457-1463)
 Albrecht VI van Anhalt (?-1475), graaf van Anhalt-Köthen (1473-1475)
 Albrecht VI van Mecklenburg (~1438-1483), hertog van Mecklenburg-Güstrow (1477-1483)
 Albrecht VI van Beieren (1584-1666), hertog van Beieren-Leuchtenberg (1612-1650) en Haag (1650-1666)